Данная страница содержит дискографию американской хард-рок-группы Dokken.

Альбомы

Студийные альбомы

Концертные альбомы

Сборники

Мини-альбомы

Синглы

Примечания

Dokken
Dokken